Littérature
 La Poursuite du bonheur est un recueil de poèmes de Michel Houellebecq paru en 1991.
 La Poursuite du bonheur (The Pursuit of Happiness) est un roman de Douglas Kennedy paru en 2001.

Voir aussi